Marto ist der Familienname folgender Personen:

 António Marto (* 1947), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Leiria-Fátima
 Francisco Marto (1908–1919), Seliger, Zeuge einer Marienerscheinung
 Jacinta Marto (1910–1920), Selige, Zeugin einer Marienerscheinung

Siehe auch:
 Marteau